Replikation er betegnelse for en proces, hvorunder noget kopieres.

DNA-replikation er betegnelse for den proces, hvorunder DNA kopieres i forbindelse med celledeling.

Indenfor visse grupper af virus er det RNA, som kopieres.

Begrebet replikation anvendes også i begrænset omfang om deling og formering af virus.

Derudover anvendes begrebet replikation i stigende omfang ved kopieringsaktiviteter, eksempelvis i forbindelse med massefremstilling af CD, DVD, Video, m.m.

Biokemi
Cellebiologi